De Tate Gallery is een netwerk van vier musea in Engeland: Tate Britain (1897), Tate Liverpool (1988), Tate St Ives (1993) en Tate Modern (2000). De Tate-organisatie beschikt over een online website Tate Online (1998). De Tate Gallery verleent jaarlijks de Turner Prize aan een Brits kunstenaar.

Tate Gallery is genoemd naar Henry Tate, een door suikerplantages rijk geworden kunstverzamelaar, die de fondsen noodzakelijk om een nationaal museum te stichten aan de Britse staat heeft geschonken.

Tate Britain 
 Tate Britain of Tate Gallery of British Art werd oorspronkelijk (1894) officieel als „National Gallery of British Art“ ontworpen en in 1897 geopend. Het gebouw werd aan de Theemsoever (Millbank, Pimlico), Londen gebouwd.

Tate Liverpool 
 Tate Liverpool werd in 1988 gevestigd in een omgebouwd pakhuis in het Albert Dock in Liverpool

Tate St Ives 
 Tate St Ives werd gevestigd in St Ives in Cornwall en is in 1993 geopend.
 Het Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden in St Ives valt eveneens onder het management.

Tate Modern 
Tate Modern of Tate Gallery of Modern Art werd op 12 mei 2000 geopend in een elektriciteitscentrale, het Bankside Power Station op de Zuidoever van de Theems in Londen

Turner Prize 
 Turner Prize sinds 1984, genoemd naar William Turner, wordt jaarlijks uitgereikt.

Tate Online 
Tate Online is de overkoepelende online Website van de vier Tate Gallery vestigingen. De hoofdsponsor van Tate Online is de BT Group. Via de Website is van alle 65.000 werken van de Tate Collection via een eigen pagina informatie te verkrijgen, waarbij de meeste ook nog zijn te bekijken.

Externe link 
 Website van de Tate Gallery

Museum in Engeland
Kunstmuseum in het Verenigd Koninkrijk